Schleissner ist der Name von

 Alfons Washington Schleissner (1858–1929), deutscher Künstler, Goldschmied, Silberschmied und Unternehmer
 Felix Schleissner (1874–1945), tschechischer Arzt
 Hieronymus Daniel Schleissner (um 1726–1768 oder 1770), auch: Schleisner und Schleißner, deutscher Theologe und Respondent in Halle, Saale
 Marlis Schleissner-Beer (* 1932), deutsche Pädagogin, Dozentin, Autorin und Übersetzerin

Schleissner steht für

 J. D. Schleissner Söhne, 1680 begründete Silberwaren-Manufaktur in Hanau, fortgeführt als W.K. Schleissner Silber mit Sitz in Gründau

Siehe auch:
 Schleisner